Manono (Samoa), stad in Samoa;
Manono (Congo), stad in de Democratische Republiek Congo